Dit is een lijst van planetoïden 10601-10700. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

Stand per 27 februari 2023. Afgeleid uit data gepubliceerd door het Minor Planet Center.
{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (10601) Hiwatashi || 1996 UC || 16 oktober 1996 || A. Nakamura
|-
| (10602) Masakazu || 1996 UG3|| 16 oktober 1996 || S. Otomo
|-
| (10603) - || 1996 UF4|| 29 oktober 1996 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (10604) Susanoo || 1996 VJ || 3 november 1996 || T. Urata
|-
| (10605) Guidoni || 1996 VC1|| 3 november 1996 || V. Giuliani, F. Manca
|-
| (10606) Crocco || 1996 VD1|| 3 november 1996 || V. Giuliani, F. Manca
|-
| (10607) Amandahatton || 1996 VQ6|| 13 november 1996 || P. G. Comba
|-
| (10608) Mameta || 1996 VB9|| 7 november 1996 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| (10609) Hirai || 1996 WC3|| 28 november 1996 || A. Nakamura
|-
| (10610) - || 1996 XR1|| 2 december 1996 || T. Kobayashi
|-
| (10611) Yanjici || 1997 BB1|| 23 januari 1997 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (10612) Houffalize || 1997 JR17|| 3 mei 1997 || E. W. Elst
|-
| (10613) Kushinadahime || 1997 RO3|| 4 september 1997 || Y. Shimizu, T. Urata
|-
| (10614) - || 1997 UH1|| 21 oktober 1997 || Y. Shimizu, T. Urata
|-
| (10615) - || 1997 UK3|| 26 oktober 1997 || T. Kobayashi
|-
| (10616) Inouetakeshi || 1997 UW8|| 25 oktober 1997 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| (10617) Takumi || 1997 UK24|| 25 oktober 1997 || M. Hirasawa, S. Suzuki
|-
| (10618) - || 1997 VU3|| 6 november 1997 || T. Kobayashi
|-
| (10619) Ninigi || 1997 WO13|| 27 november 1997 || T. Kagawa, T. Urata
|-
| (10620) - || 1997 WQ34|| 29 november 1997 || LINEAR
|-
| (10621) - || 1997 XN || 3 december 1997 || T. Kobayashi
|-
| (10622) - || 1997 XA12|| 5 december 1997 || LINEAR
|-
| (10623) - || 1997 YP7|| 27 december 1997 || T. Kobayashi
|-
| (10624) - || 1997 YR13|| 31 december 1997 || T. Kobayashi
|-
| (10625) - || 1998 AC8|| 2 januari 1998 || LINEAR
|-
| (10626) Zajíc || 1998 AP8|| 10 januari 1998 || L. Šarounová
|-
| (10627) Ookuninushi || 1998 BW2|| 19 januari 1998 || Y. Shimizu, T. Urata
|-
| (10628) Feuerbacher || 1998 BD5|| 18 januari 1998 || ODAS
|-
| (10629) Krishnamani || 1998 BK11|| 23 januari 1998 || LINEAR
|-
| (10630) - || 1998 BV12|| 23 januari 1998 || LINEAR
|-
| (10631) - || 1998 BM15|| 24 januari 1998 || NEAT
|-
| (10632) - || 1998 CV1|| 1 februari 1998 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (10633) Akimasa || 1998 DP1|| 20 februari 1998 || P. Pravec
|-
| (10634) Pepibican || 1998 GM1|| 8 april 1998 || L. Šarounová
|-
| (10635) Chiragkumar || 1998 QH8|| 17 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (10636) - || 1998 QK56|| 28 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (10637) Heimlich || 1998 QP104|| 26 augustus 1998 || E. W. Elst
|-
| (10638) McGlothlin || 1998 SV54|| 16 september 1998 || LONEOS
|-
| (10639) Gleason || 1998 VV41|| 14 november 1998 || Spacewatch
|-
| (10640) Varunkumar || 1998 WU19|| 25 november 1998 || LINEAR
|-
| (10641) - || 1998 XS52|| 14 december 1998 || LINEAR
|-
| (10642) Charmaine || 1999 BF8|| 19 januari 1999 || A. Boattini, L. Tesi
|-
| (10643) - || 1999 CE78|| 12 februari 1999 || LINEAR
|-
| (10644) - || 1999 DM2|| 19 februari 1999 || T. Kobayashi
|-
| (10645) Brač || 1999 ES4|| 14 maart 1999 || K. Korlević
|-
| (10646) Machielalberts || 2077 P-L || 26 september 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (10647) Meesters || 3074 P-L || 25 september 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld
|-
| (10648) Plancius || 4089 P-L || 24 september 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (10649) VOC || 4098 P-L || 24 september 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (10650) Houtman || 4110 P-L || 24 september 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld
|-
| (10651) van Linschoten || 4522 P-L || 24 september 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (10652) Blaeu || 4599 P-L || 24 september 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (10653) Witsen || 6030 P-L || 24 september 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (10654) Bontekoe || 6673 P-L || 24 september 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (10655) Pietkeyser || 9535 P-L || 17 oktober 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (10656) Albrecht || 2213 T-1 || 25 maart 1971 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (10657) Wanach || 2251 T-1 || 25 maart 1971 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (10658) Gretadevries || 2281 T-1 || 25 maart 1971 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (10659) Sauerland || 3266 T-1 || 26 maart 1971 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (10660) Felixhormuth || 4348 T-1 || 26 maart 1971 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (10661) Teutoburgerwald || 1211 T-2 || 29 september 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (10662) Peterwisse || 3201 T-2 || 30 september 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (10663) Schwarzwald || 4283 T-2 || 29 september 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (10664) Phemios || 5187 T-2 || 25 september 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (10665) Ortigão || 3019 T-3 || 16 oktober 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (10666) Feldberg || 4171 T-3 || 16 oktober 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (10667) van Marxveldt || 1975 UA || 28 oktober 1975 || T. Gehrels
|-
| (10668) Plansos || 1976 UB1|| 24 oktober 1976 || R. M. West
|-
| (10669) Herfordia || 1977 FN || 16 maart 1977 || H.-E. Schuster
|-
| (10670) Seminozhenko || 1977 PP1|| 14 augustus 1977 || N. S. Chernykh
|-
| (10671) Mazurova || 1977 RR6|| 11 september 1977 || N. S. Chernykh
|-
| (10672) Kostyukova || 1978 QE || 31 augustus 1978 || N. S. Chernykh
|-
| (10673) Berezhnoy || 1978 VU5|| 7 november 1978 || E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| (10674) de Elía || 1978 VT10|| 7 november 1978 || E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| (10675) Kharlamov || 1978 VE15|| 1 november 1978 || L. V. Zhuravleva
|-
| (10676) Jamesmcdanell || 1979 MD2|| 25 juni 1979 || E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| (10677) Colucci || 1979 MN3|| 25 juni 1979 || E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| (10678) Alilagoa || 1979 MG6|| 25 juni 1979 || E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| (10679) Chankaochang || 1979 MH6|| 25 juni 1979 || E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| (10680) Ermakov || 1979 ME8|| 25 juni 1979 || E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| (10681) Khture || 1979 TH2|| 14 oktober 1979 || N. S. Chernykh
|-
| (10682) Kutryk || 1980 KK || 22 mei 1980 || H. Debehogne
|-
| (10683) Carter || 1980 LY || 10 juni 1980 || C. S. Shoemaker, E. M. Shoemaker
|-
| (10684) Babkina || 1980 RV2|| 8 september 1980 || L. V. Zhuravleva
|-
| (10685) Kharkivuniver || 1980 VO || 9 november 1980 || E. Bowell
|-
| (10686) Kaluna || 1980 VX2|| 1 november 1980 || S. J. Bus
|-
| (10687) - || 1980 XX || 7 december 1980 || Purple Mountain Observatory
|-
| (10688) Haghighipour || 1981 DK || 28 februari 1981 || S. J. Bus
|-
| (10689) Pinillaalonso || 1981 DZ1|| 28 februari 1981 || S. J. Bus
|-
| (10690) Massera || 1981 DO3|| 28 februari 1981 || S. J. Bus
|-
| (10691) Sans || 1981 EJ19|| 2 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (10692) Opeil || 1981 EK19|| 2 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (10693) Zangari || 1981 ES20|| 2 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (10694) Lacerda || 1981 EH21|| 2 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (10695) Yasunorifujiwara || 1981 ER21|| 2 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (10696) Giuliattiwinter || 1981 EO24|| 2 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (10697) Othonwinter || 1981 EO40|| 2 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (10698) Singer || 1981 EJ43|| 3 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (10699) Calabrese || 1981 ES43|| 6 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (10700) Juanangelviera || 1981 ET47|| 2 maart 1981 || S. J. Bus|}

Planetoïdenlijsten